В одиночному розряді тенісного турніру Borden Classic 1978, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1978 року, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 6-1, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (півфінал)

  Трейсі Остін (Переможниця)

Основна сітка

Посилання 

1978
Тур WTA 1978